|-
| 136601 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 136602 - ||  || 19 aprilie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136603 - ||  || 15 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 136604 - ||  || 19 august 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 136605 - ||  || 17 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136606 - ||  || 9 octombrie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136607 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136608 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136609 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136610 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136611 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136612 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136613 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136614 - ||  || 9 noiembrie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136615 - ||  || 8 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136616 - ||  || 11 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|  || 1994 CC || 3 februarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136618 - ||  || 15 februarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136619 - ||  || 8 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136620 - || 1994 JC || 4 mai 1994 || Palomar || E. F. Helin, 
|-
| 136621 - ||  || 5 mai 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136622 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136623 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136624 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136625 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136626 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136627 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136628 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136629 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136630 - ||  || 11 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136631 - ||  || 12 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136632 - ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136633 - ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136634 - ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136635 - ||  || 5 noiembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136636 - ||  || 5 noiembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136637 - ||  || 28 noiembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136638 - ||  || 25 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 136639 - ||  || 1 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136640 - ||  || 1 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136641 - ||  || 1 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136642 - ||  || 24 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136643 - ||  || 2 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136644 - ||  || 26 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136645 - ||  || 27 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136646 - ||  || 27 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136647 - ||  || 28 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136648 - ||  || 2 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136649 - ||  || 4 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136650 - ||  || 25 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136651 - ||  || 26 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136652 - ||  || 22 iunie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136653 - ||  || 23 iunie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136654 - ||  || 23 iunie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136655 - ||  || 30 iunie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136656 - ||  || 22 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136657 - ||  || 22 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136658 - ||  || 24 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136659 - ||  || 25 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136660 - ||  || 27 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136661 - ||  || 26 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136662 - ||  || 17 august 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136663 - ||  || 22 august 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136664 - ||  || 22 august 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136665 - ||  || 28 august 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136666 - || 1995 SE || 17 septembrie 1995 || Kleť || Kleť
|-
| 136667 - ||  || 17 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136668 - ||  || 17 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136669 - ||  || 17 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136670 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136671 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136672 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136673 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136674 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136675 - ||  || 19 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136676 - ||  || 19 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136677 - ||  || 19 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136678 - ||  || 19 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136679 - ||  || 19 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136680 - ||  || 19 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136681 - ||  || 20 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136682 - ||  || 20 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136683 - ||  || 22 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136684 - ||  || 22 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136685 - ||  || 22 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136686 - ||  || 23 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136687 - ||  || 23 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136688 - ||  || 24 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136689 - ||  || 24 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136690 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136691 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136692 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136693 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136694 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136695 - ||  || 26 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136696 - ||  || 26 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136697 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136698 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136699 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136700 - ||  || 21 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-